Taeniidae är en familj av plattmaskar. Taeniidae ingår i ordningen Cyclophyllidea, klassen Neoophora, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Taeniidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Taeniidae